Die Cranichidinae sind eine Subtribus aus der Familie der Orchideen und umfassen 15 Gattungen. Es sind ausdauernde, krautige Pflanzen, die im tropischen und subtropischen Amerika beheimatet sind.

Merkmale 
Die terrestrischen oder seltener auch epiphytischen Pflanzen besitzen ein meist kurzes Rhizom, aus dem die Blattrosetten und die büschelweise angeordneten Wurzeln entspringen. Die Wurzeln sind fleischig, behaart und bei einigen Arten von Velamen umhüllt. Die Blätter stehen spiralig, meist sind sie gestielt, es gibt kein Trenngewebe zwischen Blattgrund und Spreite.

Der Blütenstand ist meist endständig, selten seitenständig. Er ist unverzweigt und mit mehreren Blüten besetzt. Die Blütenstandsachse ist mit mehreren Hochblättern versehen, die Tragblätter der Blüten sind zwar klein, aber laubblattartig. Der Fruchtknoten ist behaart, wie auch häufig die Blütenblätter. Die Blüten sind nicht resupiniert, die Lippe befindet sich zur Blütezeit also oben. Häufig ist die Lippe konkav bis sackartig geformt, bei manchen Arten formt sie einen Sporn. Das Staubblatt enthält zwei oder vier Pollinien, wobei der Pollen meist eine mehlig-weiche Konsistenz besitzt und nur selten eine harte, fest zusammenhängende Masse bildet. Jedes Pollinium ist über ein Stielchen mit der gemeinsamen Klebscheibe (Viscidium) verbunden. Die Narbe besteht aus nur einer Fläche.

Verbreitung 
Die meisten Arten der Cranichidinae stammen aus dem tropischen Amerika, insbesondere aus den höheren Lagen der Anden. Die weiteste Verbreitung haben die Gattungen Cranichis, Ponthieva und Prescottia, jeweils vom Süden Brasiliens bis Mexiko im Norden. Prescottia oligantha und Ponthieva brittoniae erreichen noch Florida, Ponthieva racemosa auch den subtropischen Südosten der USA.

Systematik und botanische Geschichte 

Diese Gruppe von Gattungen wurde schon von Lindley 1840 zusammengefasst. Eine weitere Unterteilung nahm Dressler vor, er unterschied zwei Subtriben, Cranichidinae und Prescottiinae. Letztere ist eine Gruppe von sieben Gattungen, allerdings ist gerade die nahe Verwandtschaft zur namensgebenden Prescottia fraglich. Die restlichen sechs Gattungen sind wohl nah miteinander verwandt, eine Einordnung als eigene Subtribus wird von Chase aber nicht als sinnvoll erachtet. Schwestertaxon der Cranichidinae sind die Spiranthinae. Innerhalb der Subtribus ergibt sich folgendes Kladogramm (nicht alle Gattungen enthalten):

Bei Einbeziehung der jeweils monotypischen Gattungen Exalaria und Ocampoa in Ponthieva (als Ponthieva fertilis bzw. Ponthieva mexicana) enthält die Subtribus folgende 15 Gattungen:
 Aa 
 Altensteinia 
 Baskervilla 
 Cranichis 
 Fuertesiella : Mit nur einer Art: Fuertesiella pterichoides , die von Kuba bis Hispaniola vorkommt. 
 Gomphichis 
 Myrosmodes 
 Nothostele : Mit zwei Arten, die in Brasilien vorkommen.
 Ponthieva 
 Porphyrostachys 
 Prescottia 
 Pseudocentrum 
 Pterichis 
 Solenocentrum : Mit vier Arten, die von Costa Rica bis Bolivien vorkommen.
 Stenoptera

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 

Orchideen
Orchidaceae